Józef Zięba – poeta
 Józef Zięba – ksiądz